|   

|   Georges Hébert

|   De Fermat

|   Jean Macé

|   

|   Danton - Rauseo

|   Saint-Thomas

|-
|colspan=6|

|   Schneiter 

|   Gare Centre

|   Langlet

| vers place Royale

|   Opéra

|   Vesle

|   Comédie
|-
|colspan=7|vers pont d'Épernay  

|   Courlancy

|   Franchet d'Esperey

|   Saint-John-Perse

|   Campus Croix-Rouge

|   Kennedy

|   Arago

|   Médiathèque Croix-Rouge

|   

|   Léon Blum

|  Centre de Maintenance

|   Polyclinique Reims-Bezannes

|    Gare Champagne TGV

Tramway de Reims